Scheffel-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:
 Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen
 Scheffel-Gymnasium Lahr